

Acronimi 
 Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare – centro di ricerca italiano
 Laser engineered net shaping – tecnologia di prototipazione rapida

Botanica 
 Lens – genere di piante della famiglia delle fabaceae

Geografia 
 Lens – comune del Belgio
 Lens – città della Francia
 Lens – comune della Svizzera

Persone 
 Nicholas Lens (1957-) – compositore belga
 Jeremain Lens (1987-) – calciatore olandese

Sport 
 Racing Club de Lens, meglio conosciuto come Lens – società calcistica francese